Sebastian Lubomirski (zm. 1558) – podstoli koronny, stolnik krakowski
 Sebastian Lubomirski (ok. 1546–1613) – kasztelan biecki, małogoski i wojnicki, żupnik krakowski, burgrabia krakowski, starosta spiski, tymbarski, dobczycki, sądecki i lipnicki.
 Sebastian Lubomirski – dworzanin kardynała Jerzego Radziwiłła, starosta sądecki